Kudera ist der Familienname folgender Personen:
 Marian Kudera (1923–1944), polnisch-deutscher Widerstandskämpfer gegen das NS-Regime
 Sabine Kudera, deutsche Soziologin und Lokalpolitikerin (SPD)
 Alex Kudera, US-amerikanischer Autor
 Jaromir Kudera, tschechischer Rennrodler
 Václav Kudera-Křapík, tschechischer Künstler
 Werner Kudera (* 1941), deutscher Soziologe